A General Serviços Aéreos é uma empresa aérea  fundada em São Paulo mas com sede atual em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Atende o Brasil na modalidade vôo charter e fretamento.

História
A Gensa foi fundada em  13 de dezembro de 1996 em São Paulo. Iniciou operações de voo em março de 1997 com a aeronave PT-SOG EMB110 P1 Bandeirante, em voos Fretados para executivos e Agências de Viagens. Em 7 de maio de 1997, resolve abrir a filial de Campo Grande (Mato Grosso do Sul) – Aeroporto Internacional - Hangar Pantanal, nesta ocasião ainda como GSA-Globo, assume toda a estrutura da Pantanal – Linhas Aéreas S/A a qual deixou o Estado em direção ao sudeste do País (Curitiba e São Paulo), com isto inicia-se a atividade de táxi aéreo com aeronaves de pequeno porte – Seneca II e III, e por um curto período de quatro meses também operava um Helicóptero – Modelo Esquilo EB.

De agosto de 1997 a Julho de 1998 a GSA Globo, atual GENSA, prestou serviços para a Pantanal Linhas Aéreas com os voos PTN-200, PTN-201, PTN-202 e PTN-203 ligando Campo Grande – Dourados – Ponta Porã – Campo Grande, utilizando as aeronaves EMBRAER E110 P1 Bandeirante (PT-SOG/PT-GJY), findo as operações da Pantanal em Campo Grande, a GSA – Globo fez necessária se desvincular da aeronave PT-GJY, e firmou contrato com a empresa de logística CIRCLO de Minas Gerais, posicionando seu único EMB110 P1 Bandeirante (PT-SOG) na Capital Mineira, passando a fazer o transporte de cargas e passageiros da Indústria Automobilística FIAT do Brasil (Betim, Minas Gerais), contrato este que fora de 18 meses, findo em 31 de dezembro de 1999.

Em outubro de 1999, decide tornar-se uma empresa de transportes do G-3 (Grupo Três) elevando seu nível operacional para Empresa Aérea Não Regular – Suplementar, cumprindo as exigências do Regulamento Brasileiro de Habilitação Aeronáutica (RBHA-135/IAC-3136). Fato este que a habilitou a ser uma prestadora de serviços, ou seja, terceirizada, de transporte aéreo da Petrobrás em Manaus (Amazonas), executando o transporte de passageiros e cargas entre Manaus e a bacia petrolífera de Porto Urucu, ocorrência esta que se dera por contrato de licitação em favor da PANTANAL – Linhas Aéreas S/A, o período de prestação ocorreu de janeiro de 2000 até dezembro de 2000.

A partir de janeiro de 2001 até junho de 2002 a GENSA suspende suas operações com a aeronave E-110 P1 para ser feita revisão geral de seus motores, hélices, trem de pouso e check "C". A matriz da empresa foi transferida de São Paulo para o Mato Grosso do Sul. Assim nasce a GENSA, inicialmente servindo as duas maiores cidades dos interior dos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso (Corumbá e Rondonópolis), que até então estavam isoladas e ilhadas sem transporte aéreo.

Charter
Em 2015, a companhia em parceira com operadores turísticos, iniciou voos entre Porto Alegre e Canela com um EMBRAER E110 P1 Bandeirante de matrícula PT-SOG para atender a temporada turística em Gramado. Não logrou êxito e no meio de 2017 passou a operar o projeto Voa Piauí, suspendendo operações por falta de aeronave e recursos financeiros em Novembro.

Empresas aéreas do Brasil